Чимба́й может обозначать:

Люди 
 Чимбай (полководец) — монгольский полководец XIII века.

Населённые пункты 
 Чимбай (город) — город в Каракалпакстане

Реки 
 Чимбай — название реки Катта-Урадарья на начальном участке течения
 Чимбай — небольшой канал (арык) в Ташкенте, отвод канала Калькауз